Пентаоксид фосфора, также оксид фосфора(V) (фосфорный ангидрид, пятиокись фосфора) — неорганическое химическое соединение класса кислотных оксидов с формулой . Белый кристаллический порошок, реагирует с водой; ядовит.

Строение 
Пары оксида фосфора(V) имеют состав P2O5. Твёрдый оксид склонен к полиморфизму. Существует в аморфном стекловидном состоянии и кристаллическом. Для кристаллического состояния известны две метастабильные модификации пентаоксида фосфора — гексагональная Н-форма (а = 0,744 нм, = 87°, пространственная группа R3С) и орторомбическая О-форма (а = 0,923 нм, b = 0,718 нм, с = 0,494 нм, пространственная группа  Рпат), а также одна стабильная орторомбическая О-форма (а =1,63 нм, b= 0,814 нм, с =0,526 нм, пространственная группа Fdd2). Молекулы P42O105 (Н-форма) построены из 4 групп PO4 в виде тетраэдра, вершины которого занимают атомы фосфора, 6 атомов кислорода располагаются вдоль рёбер, а 4 — по оси третьего порядка тетраэдра. Эта модификация легко возгоняется (360°С) и активно взаимодействует с водой.

Другие модификации имеют слоистую полимерную структуру из тетраэдров PO4, объединённые в 10-членные (О-форма) и 6-членные (О'-форма) кольца. Эти модификации имеют более высокую температуру возгонки (~580°С) и менее химически активны. H-форма переходит в О-форму при 300—360оC.

Свойства 
P2O5 очень активно взаимодействует с водой при нагреве (H-форма поглощает воду даже со взрывом), образуя смеси метафосфорных кислот, состав которых зависит от количества воды и других условий:

При дальнейшем нагреве образует пирофосфорную кислоту:

На холоде с водой образует метафосфорную кислоту:

При сильном нагревании распадается на:

Он также способен извлекать воду из других соединений, представляя собой сильное дегидратирующее средство:
 

 

Оксид фосфора(V) широко применяется в органическом синтезе. Он реагирует с амидами, превращая их в нитрилы:
 

Карбоновые кислоты переводит в соответствующие ангидриды:
 

Оксид фосфора(V) также взаимодействует со спиртами, эфирами, фенолами и другими органическими соединениями. При этом происходит разрыв связей P—О—P и образуются фосфорорганические соединения. Реагирует с NH и с галогеноводородами, образуя фосфаты аммония и оксигалогениды фосфора:
 

При сплавлении P4O10 с основными оксидами образует различные твёрдые фосфаты, природа которых зависит от условий реакции.

Оксид активно взаимодействует с водой, поэтому его часто используют в качестве осушителя.

Получение 
Оксид фосфора(V) получают сжиганием фосфора в избытке кислорода или воздуха. Технологический процесс происходит в камере сжигания и включает в себя окисление элементарного P предварительно осушенным воздухом, осаждение P2O5 и очистку отходящих газов. Очищают полученный пентаоксид возгонкой.
 

Технический продукт имеет вид белой снегообразной массы, состоящей из смеси разных форм P4O10.

Основные сферы использования 
P2O5 применяют как осушитель газов и жидкостей. Также он является промежуточным продуктом в производстве ортофосфорной кислоты H3PO4 термическим способом.

Широко используется в органическом синтезе в реакциях дегидратации и конденсации.

Физиологическое значение 
Пентаоксид фосфора особо токсичен; относится ко второму классу опасности и в высоких концентрациях раздражает кожу и слизистые оболочки глаз. 

ПДК в рабочей зоны - 1 мг/м³ (в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76). 

ЛД50 на крысах и белых мышах при пероральном введении составляет 140 мг/кг.

Литература 
 Ахметов Н. С. «Общая и неорганическая химия» М.: Высшая школа, 2001
 Реми Г. «Курс неорганической химии» М.: Иностранная литература, 1963
 Ф. Коттон, Дж. Уилкинсон «Современная неорганическая химия» М.: Мир, 1969
 
Кузьменко, Ерёмин, Попков Начала химии 1 том стр. 364

Оксиды фосфора
Соединения фосфора
Фосфор 
фосфора(V)
Окислители